El Torneo Regional Federal Amateur 2019 fue la primera edición del certamen, perteneciente a la cuarta categoría para los clubes indirectamente afiliados a la AFA.

Comenzó el 25 de enero, y finalizó el 23 de junio.

Por única vez, lo disputaron los que mantuvieron la categoría en el Federal B, los descendidos del Federal A, los campeones del Federal C y los clasificados de cada liga.

La competición otorgó cuatro ascensos al Torneo Federal A. Los que no ascendieron retornaron a su liga de origen una vez finalizada la competencia.

Ascensos y descensos 
 Equipos salientes

 Equipos entrantes'''

Renuncias 

Los siguientes clubes confirmaron de manera oficial su renuncia y retornaron a sus respectivas ligas.

Formato

Ronda clasificatoria 
Participaron los equipos que mantuvieron la categoría en el último Federal B, los que descendieron del Torneo Federal A, los finalistas del último Federal C y los campeones y/o subcampeones de las ligas regionales que cumplieron los requisitos.

Se dividió a los equipos participantes en ocho regiones determinadas geográficamente: Región Norte (para los equipos de la Jujuy, Salta y Tucumán), Región Litoral Norte (Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa), Región Litoral Sur (Santa Fe y Entre Ríos), región Centro (Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba), Región Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis), Región Pampeana Norte (provincia de Buenos Aires este y norte), región Pampeana sur (Provincia de La Pampa y provincia de Buenos Aires centro y sur) y Región Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). A su vez, cada región fue subdividida en zonas de cuatro a seis equipos cada una.

Se disputó por el sistema de todos contra todos en partidos de ida y vuelta.

Ronda eliminatoria 
Los clasificados se eliminaron en partidos de ida y vuelta, con cruces según cercanía geográfica, determinando así un ganador de cada región, los que jugaron la Etapa final.

Ronda final 
Los clasificados de cada una de las regiones (total: ocho equipos) disputaron cuatro finales de ida y vuelta, según enfrentamientos preestablecidos. Los ganadores participaron del Torneo Federal A 2019-20.

Equipos participantes 

Los siguientes clubes confirmaron su participación y cumplieron con los requisitos.

Distribución geográfica

Etapa clasificatoria 

Se llevó a cabo entre el 26 de enero y el 3 de abril. Los equipos se enfrentaron todos contra todos en su grupo y avanzaron a la siguiente etapa los mejores posicionados de cada uno.

En caso de igualdad de puntos entre equipos de la misma zona el desempate se llevó a cabo de la siguiente manera:
 
 Enfrentamientos entre sí de los equipos empatados en puntos (desempate olímpico);
 Diferencia de gol total en la fase de grupos;
 Mayor cantidad de goles a favor;
 Sorteo.

Región Norte 
Clasificaron a la Primera fase de la Ronda eliminatoria los ubicados en el primero y segundo puesto de las zonas integradas por cinco y seis equipos, los ubicados en el primero y segundo puesto de la zona integrada por cuatro equipos, y los dos equipos ubicados en el tercer puesto de las zonas integradas por seis equipos.

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Tabla de terceros de las zonas de seis equipos

Región Cuyo 
Clasificaron a la Primera fase de la Ronda eliminatoria los ubicados en el primero y segundo puesto de todas las zonas, el ubicado en el tercer puesto de la zona integrada por cinco (5) equipos, y el mejor equipo ubicado en el tercer puesto de la zona integrada por cuatro (4) equipos (Total: dieciséis 16 equipos).

Zona 1

Tabla de posiciones final

Zona 2

Tabla de posiciones final

Zona 3

Tabla de posiciones final

Zona 4

Tabla de posiciones final

Zona 5

Tabla de posiciones final

Zona 6

Tabla de posiciones final

Zona 7

Tabla de posiciones final

Tabla de terceros de las zonas de cuatro equipos

Región Centro 
Clasificaron a la Segunda fase de la Ronda eliminatoria los ubicados en el primer puesto de las zonas integradas por seis equipos y los dos mejores equipos ubicados en el primer puesto de las zonas integradas por cinco equipos (Total 6 equipos).

Clasificaron a la Primera fase de la Ronda eliminatoria los dos restantes equipos ubicados en el primer puesto de las zonas integradas por cinco equipos, los equipos ubicados en segundo y tercer puesto de la zonas integradas por cinco y seis equipos, los ubicados en el primero y segundo puesto de la zona integrada por cuatro equipos (Total: veinte 20 equipos).

Zona 1

Tabla de posiciones final

Resultados

Zona 2

Tabla de posiciones final

Resultados 

Tercera fase

Estuvo integrada por cuatro equipos clasificados de la Segunda fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede. Los ganadores clasificaron a la Cuarta fase.

|}

Cuarta fase

Estuvo integrada por dos equipos clasificados de la Tercera fase, disputándose por eliminación a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasificó a la Etapa final.

|}

 Etapa final 
La disputaron los ocho equipos ganadores de la Ronda eliminatoria. Se enfrentaron en cuatro finales organizados de la siguiente manera:

 Ganador de la Región Patagónica con ganador de la Región Pampeana Sur. 
 Ganador de la Región Pampeana Norte con ganador de la Región Cuyo.
 Ganador de la Región Litoral Norte con ganador de la Región Norte. 
 Ganador de la Región Litoral Sur con ganador de la Región Centro. 

Los ganadores de cada final ascendieron al Torneo Federal A.

 Equipos clasificados 

 Primer ascenso 

 Enfrentamiento
<center>

 Resultados

Segundo ascenso 

 Enfrentamiento

 Resultados

Tercer ascenso 

 Enfrentamiento

 Resultados

Cuarto ascenso 

 Enfrentamiento
<center>

</center>

 Resultados

Goleadores

Véase también 

 Copa de la Superliga 2019
 Campeonato de Primera División 2018/19
 Campeonato de Primera B Nacional 2018/19
 Campeonato de Primera B 2018/19
 Torneo Federal A 2018/19
 Campeonato de Primera C 2018/19
 Campeonato de Primera D 2018/19
 Copa Argentina 2018/19

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Sitio Oficial de AFA
 Reglamento

2019
Fútbol en Argentina en 2019